Shanghai Masters 2017 – dziewiąty duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2017/2018. Rozegrany został w Szanghaju w Chinach w dniach 13-18 listopada 2017 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: £ 150 000
II miejsce: £ 75 000
Półfinalista: £ 32 000
Ćwierćfinalista: £ 18 000
Runda 3: £ 12 000
Runda 2: £ 7 000
Runda 1: £ 4000

Najwyższy break turnieju: £ 3000

Pula nagród: £ 700 000

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 

 144, 127, 123, 108  Ronnie O’Sullivan
 143  Allister Carter
 140  Michael White
 137, 111  Joe Perry
 137, 101  Graeme Dott
 135, 119, 107  Kurt Maflin
 135  Gerard Greene
 133, 115, 104, 102, 102, 100  Mark Allen
 133, 108  Mark Williams
 132, 120, 114  Mark Selby
 131, 125, 104  John Higgins

 125, 108, 105  Liang Wenbo
 124, 102, 100  Martin Gould
 124, 107  Marco Fu
 121  Barry Hawkins
 119, 114, 108, 105, 102  Judd Trump
 118, 107  Stephen Maguire
 117, 113, 102  Jack Lisowski
 110  Zhou Yuelong
 108  Sanderson Lam
 106  Jimmy Robertson

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne rozegrane zostały w dniach 11–13 października 2017 w Robin Park Arena w Wigan (pary nr. 1, 2, 3, 4, 28, 30, 36, 40, 62 oraz 67 rozegrały swoje mecze podczas fazy telewizyjnej). Wszystkie spotkania zostały rozegrane w formacie "do 5 frame’ów".

Runda wstępna

Runda 1

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 142  Joe Perry
 141, 128  Sam Craigie
 140  Michael Georgiou
 137, 121  Jack Lisowski
 132, 109  Tom Ford
 131  Mark King
 129, 112, 109  Stuart Bingham
 128  Robbie Williams
 127  David Grace
 127  Jimmy Robertson
 126  Marco Fu
 122, 118  Thepchaiya Un-Nooh
 122, 105  Matthew Stevens
 119  Lü Haotian
 117  Zhang Yong

 116  Daniel Wells
 111  Mark Williams
 107  Ross Muir
 107  Yuan Sijun
 106  Mark Davis
 106  Michael White
 105  Shaun Murphy
 104  Martin Gould
 102  Matthew Selt
 101, 100  Zhang Anda
 101  Fergal O’Brien
 100  Mark Allen
 100  Dominic Dale
 100  Ashley Hugill

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Shanghai Masters 2017 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

Shanghai Masters (snooker)
2017 w sporcie
2017 w Chinach